Людми́ла Петро́вна Се́нчина (урождённая Се́нчин, по первому мужу Тимо́шина; 13 декабря 1950, село Кудрявцы (ныне Кудрявское), Братский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР — 25 января 2018, Санкт-Петербург, Россия) — советская и российская певица, актриса театра и кино; народная артистка РФ (2002), заслуженная артистка Украины (2003).

Одна из самых известных эстрадных певиц Советского Союза конца 1970-х — начала 1980-х годов, исполнительница популярных песен: «Золушка», «Лесной олень», «По камушкам», «Любовь и разлука», «Полевые цветы», «Аист на крыше», «День рождения», «Шербурские зонтики», «Белый танец», «Шутка» и других. Её называли «петербургским соловьём» за необычный, «хрустальный» голос и «золушкой советской эстрады» в честь песни, которая принесла ей всенародную славу.

Биография 
Людмила Петровна Сенчин (впоследствии Сенчина) родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы (ныне — Кудрявское) Николаевской области Украинской ССР. Не в больнице, а дома, на печи. Вместо акушерки — ветеринар. Первые четыре года у нее не было имени — родители звали ее «доцей» и не особо заморачивались над метрикой. Однако по словам самой Сенчиной, при регистрации отец указал в документах дату рождения дочери 13 января 1948 года. На могильной плите певицы также указан 1948 год рождения. Мать — Сара Алексеевна Федорец (1921—2007), учительница начальных классов в сельской школе. Отец — Пётр Маркович Сенчин (умер в 1988 году), работал сначала культработником, а затем директором поселкового дома культуры. Вырос в цыганском таборе, расположенном в том же селе, где проживала мать певицы, в семье молдавского цыгана Марко и его жены Ханны,. Брат Владимир (1941—1982), жил в Кривом Роге, работал электриком на шахте, умер от сердечного приступа.

По словам певицы, молдавская фамилия её отца не склонялась, поэтому в документах она была записана как Людмила Петровна Сенчин. Позднее она взяла фамилию первого мужа Тимошина, а после развода вернула девичью фамилию, официально добавив к ней уже привычное к тому времени окончание «а».

Все младенчество будущая певица сильно болела — так, что врачи уже сказали родителям готовиться. Но отец с крошечной Людой за пазухой пошел к цыганам, которые отпоили девочку своими травами. Благодаря отцу Людмила Сенчина впервые вышла на сцену. То были роли в любительских спектаклях и выступления по случаю торжеств.

Когда Сенчиной исполнилось десять лет, её отца пригласили работать в Кривой Рог. За все годы школьной учёбы Людмила ни разу не изменила своей привязанности — художественной самодеятельности. Окончив десять классов средней школы № 95, Людмила поехала учиться в Ленинград.

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии (певческий голос — сопрано) Музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Педагог по вокалу — Рода Львовна Зарецкая. На втором курсе Сенчина устроилась петь на танцах в ДК моряков и ДК офицеров. Выступала певица под псевдонимом Людмила Изотова. Затем о талантливой студентке прослышал руководитель Ленинградского концертного оркестра Анатолий Бадхен и взял ее на работу после первого же прослушивания.

В 1970 году, по окончании училища, приглашена в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где исполняла ведущие роли в классических и советских опереттах. В 1972 году у труппы театра появился новый главный режиссёр Владимир Воробьёв, сработаться с которым Сенчина не смогла, поэтому в 1975 году ей пришлось покинуть театр. После увольнения артистка решила попробовать себя на эстраде, что в будущем привело её к широкой популярности.

Помимо «Золушки», «визитной карточкой» певицы стали многие другие, не менее известные, песни разных лет: «Песня о нежности», «Спасибо вам, люди!», «Белой акации гроздья душистые» (романс из телефильма «Дни Турбиных» (1976)), «Полынь», «Добрая сказка», «Камушки», «Лесной олень», «Полевые цветы», «Черёмуха», «Колыбельная», «Любовь и разлука», «День рождения», «Лето», «Белый танец».

В начале 1970-х годов вместе с Фёдором Чеханковым вела популярную музыкальную телепередачу Центрального телевидения Гостелерадио СССР «Артлото».

В августе 1972 года по Центральному телевидению прошла передача «Встреча с Людмилой Сенчиной».

В 1974 году Людмила Сенчина с успехом выступала на двух международных фестивалях — в Венгрии и Чехословакии.

В 1975 году Людмила Сенчина получила Гран-при на фестивале в Сопоте, в том же году актриса стала лауреатом «Песни года».

В 1975—1985 годах была ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра под управлением Анатолия Бадхена, работала солисткой «Ленконцерта» (затем — Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт»). В 1975 году выходит её дебютная пластинка.

В 1977 году снялась в роли певицы кабаре Жюли Прюдом в советском художественном фильме в жанре вестерна «Вооружён и очень опасен» режиссёра Владимира Вайнштока.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».

В 1981 году приняла участие в фестивале «Зори Кисловодска».

С 1985 года Людмила Сенчина начала сотрудничать с Магаданской областной филармонией и гармонично сочетала выступления в районах области.

С 1984 по 1986 годы сотрудничала с рок-музыкантом Игорем Тальковым, который был бас-гитаристом и музыкальным руководителем её ансамбля. На фирме «Мелодия» в 1984 году вышла записанная совместно с Тальковым грампластинка певицы «Любовь и разлука», в которой музыкант выступил ещё и в качестве певца и аранжировщика.

В середине 80-х певица пробует себя в новых жанрах. В 1986 году Сенчина участвует в совместном советско-американском проекте — музыкальном спектакле «Дитя мира» — с Владимиром Пресняковым-старшим, группой Стаса Намина и американским певцом Джоном Денвером (гастроли проходили в городах США и Канады). В эфире «Утренней почты» в исполнении Сенчиной звучит «The Fool on the Hill» группы The Beatles. Совместно с Мишелем Леграном записывается двуязычная версия «Шербурских зонтиков».

Были в ее жизни и съёмки в кино — даже эротическая сцена, после которой ее начали травить в прессе: «Дети в Гондурасе голодают, а Сенчина соблазняет наших мужей и сыновей!». Действительно, в картине «Вооружён и очень опасен» Людмиле досталась сцена с Леонидом Броневым. Для 1977 года действительно смело: надо было обнажить грудь. Но певица очень стеснялась скромного размера, да и недавно женившийся Броневой переживал. В итоге все сняли с одного дубля, и, несмотря на критику, к Людмиле пришла слава «секс-бомбы советского кино».

В Петербурге ежегодно проводила праздничные концерты «Рождество в Северной столице», которые с большим успехом прошли в БКЗ «Октябрьский». 29 января 2001 года Людмила приняла участие в юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы», посвящённом 30-летию создания коллектива и прошедшем в концертном зале «Россия» в Москве. На концерте она исполнила с участниками группы Юрием Горьковым, Татьяной Воронцовой, Ольгой Данилович и Ниной Палициной песню композитора Сергея Дьячкова «Не надо» на слова поэта Онегина Гаджикасимова.

В 1997 году состоялся Концерт-Бенефис Людмилы Сенчиной в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

В 2003 году вышли альбомы певицы «Золушка» и «Любовь и разлука» на CD с лучшими её песнями. 31 мая этого же года артистка приняла участие в телевизионной авторской программе Валентины Пимановой «Кумиры» на «Первом канале». Успешно прошли гастроли певицы во многих городах Израиля.

В 2004 году в серии «Любовное настроение» был выпущен очередной альбом Людмилы с её песнями-шлягерами, проверенными временем.

В июле 2005 года легендарная артистка приняла участие в XIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который прошёл под знаком 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

24 февраля 2006 года в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялся её бенефис «В музыке только гармония есть». В этом же году снялась в популярной телевизионной передаче Оксаны Пушкиной «Женские истории» на «НТВ», где поведала телезрителям о своей творческой и личной жизни.

В мае 2007 года она выступила на фестивале юмора «Ялта-Москва-Транзит». 22 декабря певица приняла участие в телевизионной музыкальной программе «5 песен на Пятом» на санкт-петербургском «Пятом канале». В музыкальном сопровождении группы «Бит-Бокс» Сенчина исполнила песни: «День рождения», «Мы желаем счастья Вам» из репертуара группы Стаса Намина «Цветы», «Я буду ждать тебя» из французского музыкального кинофильма «Шербурские зонтики» (1964), «Those lazy hazy crazy days of summer» из репертуара американского джазового певца Нэта Кинга Коула и «Не пара» из репертуара дуэта «Потап и Настя».

31 июля 2007 года Людмила Сенчина выступила на юбилее Эдиты Пьехи где подарила ей замечательную песню собственного сочинения.

В 2008 году в Курске участвовала в проекте «Звёзды ретро», а в сентябре-декабре этого же года — в проекте телеканала «НТВ» «Суперстар-2008. Команда мечты».

Летом 2013 года принимала участие в музыкальном проекте «Универсальный артист» и в съёмках телевизионного шоу «Новогодняя ночь — 2014» «Первого канала». В этом же году открылся официальный сайт Людмилы Сенчиной.

11 марта 2014 года подписала обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку позиции Президента России Владимира Путина по Украине и Крыму.

19 марта 2014 года Сенчина стала героем программы «В наше время» на «Первом канале». 24 мая 2014 года участвовала в музыкально-развлекательной программе «Угадай мелодию» на «Первом канале». Также в 2014 году была членом жюри проекта «Театр эстрады» на «Первом канале».

12 февраля 2015 года была гостем авторского телевизионного ток-шоу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», а 17 апреля 2017 года — «Наедине со всеми. Быть собой» на «Первом канале».

14 апреля 2015 года была героем авторской программы «Мой герой» писательницы Татьяны Устиновой на телеканале «ТВ Центр».

10 октября 2015 года на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге зрители юбилейного концерта певицы «Если веришь, сказка оживёт…» стали свидетелями того настоящего чуда, что совершают голос Людмилы Сенчиной и её великие песни. В числе гостей — звёзды российской эстрады.

25 марта 2017 года певице был посвящён выпуск телевизионной развлекательной программы Андрея Малахова «Сегодня вечером» на «Первом канале».

Став олицетворением всего доброго и светлого, она активно гастролировала и выступала по всему миру — ее даже называли «Кобзоном в юбке». Выступала даже со знаменитым Мишелем Леграном — просто чудо для советской певицы.

Личная жизнь 
 Первый муж — Вячеслав Фёдорович Тимошин (27 марта 1929 — 8 октября 2006), солист театра оперетты в Ленинграде, народный артист РСФСР. Супруги прожили вместе около десяти лет. Позже Людмила Сенчина призналась, что напрасно развелась с первым мужем и жалела о своем решении.
 Сын — Вячеслав Вячеславович Тимошин (род. 1973). Учился на филфаке Ленинградского университета, увлекался рок-музыкой, некоторое время выступал в рок-группе «17 пилотов в огне». Живёт в США, занимается недвижимостью, работает страховым агентом.
 Второй муж (1980—1990) — Стас Намин (род. 8 ноября 1951), музыкант, композитор, продюсер, создатель и лидер рок-группы «Цветы». Брак продлился десять лет.
 Третий муж (1996—2018) — Владимир Петрович Андреев, продюсер и многолетний концертный директор певицы. Супружеская пара прожила вместе двадцать пять лет.
Много лет Сенчина близко дружила с Игорем Тальковым. Он работал в ее коллективе гитаристом. Сам Тальков признавался — конечно, был слегка влюблен. Сенчиной Игорь посвятил песню «Час до рассвета», вдохновившись их разговорами по душам ночами напролет.

Лучшими друзьями ее были кошки и собаки, которых она приютила на своей даче — коллеги называли ее «кошачье-собачей матерью».

Жила в Санкт-Петербурге в Петроградском районе в двухкомнатной квартире на Большой Пушкарской улице. Была дача в посёлке Грузино Ленинградской области.

Болезнь и смерть 

Последние полтора года жизни Людмила Сенчина боролась с онкологическим заболеванием (раком поджелудочной железы). У нее было много творческих планов и идей, она с удовольствием участвовала в концертах и шоу на ТВ, но судьба внесла свои коррективы. О её болезни знали только самые близкие люди. Однако, несмотря на тяжёлый недуг, певица продолжала работать и планировала в январе 2018 года выступить на мероприятии, посвящённом 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 25 января 2018 года в 8:30 утра Людмила Петровна Сенчина скончалась на 68-м году жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга. Последние полторы недели находилась в коме.

Соболезнования родным и близким артистки выразили, в числе других президент России Владимир Путин, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр культуры России Владимир Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, деятели культуры и искусства.

Гражданская панихида прошла 28 января в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, отпевание — в Соборе Владимирской иконы Божией матери. Похоронена, согласно завещанию, на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге, вблизи часовни Ксении Блаженной. Памятник на могиле установлен в ноябре 2021 года. Он выполнен в виде двух крыльев, на одном из которых выгравирован портрет певицы, а на другом — даты её рождения и смерти. На обратной стороне монумента высечены слова песни «Любовь и Разлука», которую исполняла певица.

Память 
В четверг 25 января 2018 года выпуск программы «Пусть говорят» на Первом канале был посвящён памяти Людмилы Сенчиной.

22 марта 2018 года состоялся концерт памяти Людмилы Сенчиной и Анны Герман «А на душе весна».

В городе Пушкин Ленинградской области 2 ноября 2019 года начался конкурс, посвящённый памяти Людмилы Сенчиной.

15 февраля 2020 года в Большом Зале Ленинского мемориала города Ульяновска состоялся концерт памяти Людмилы Сенчиной «Любовь и разлука».

12 декабря 2020 года выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале был посвящён памяти Людмилы Сенчиной.

Творчество

Театр

Ленинградский театр музыкальной комедии 
В Ленинградском театре музыкальной комедии Людмила Сенчина служила с 1970 по 1975 годы и играла в спектаклях:
 1970 — «Фиалка Монмартра», оперетта в трёх действиях Имре Кальмана (постановка — Юлий Хмельницкий; премьера — 5 июля 1958 года) — Виолетта, парижская цветочница.
 1971 — «Дочь океана», романтическая оперетта в трёх действиях Вениамина Баснера (постановка — Михаил Дотлибов; премьера — 28 апреля 1971 года)
 1971 — «Роз-Мари», оперетта в трёх действиях американских композиторов Рудольфа Фримля и Герберта Стотхарта (постановка —  А. Тарасова; премьера — 19 июня 1971 года) — Роз-Мари (Rose-Marie La Flamme)
 1971 — «Ночной незнакомец», оперетта в двух действиях Владимира Дмитриева (постановка — Михаил Дотлибов; премьера — 3 ноября 1971 года) — Таня
 1972 — «Как сделать карьеру», мюзикл в трёх действиях Франка Лёссера (постановка — Владимир Воробьёв; премьера — 31 декабря 1972 года) — Розмери

Дискография

Сольные альбомы 
 1974 — «Поёт Людмила Сенчина» (12 композиций)
 1981 — «Людмила Сенчина» (10 композиций)
 1982 — «Дарю вам песню»
 1984 — «Любовь и разлука» I (10 композиций)
 1984 — «Любовь и разлука» II (совместно с Игорем Тальковым; 8 композиций)
 2001 — «А любовь смеётся и поёт»
 2001 — «Золушка» (14 композиций)
 2003 — «Любовь и разлука» (CD)
 2004 — «Любовное настроение» (15 композиций)
 2006 — «А любовь смеётся и поёт…» (15 композиций)
 2008 — «Хоть поверьте, хоть проверьте…» (17 композиций)
 2008 — «Поёт Людмила Сенчина»
 2008 — «Золотая коллекция ретро»

Сборники 
 2005 — «Цветы. Ностальгия по настоящему»
 2006 — «Вениамин Баснер. Ты и я»
 2007 — «Песня 71-90»
 2008 — «Лучшие песни из кинофильмов»
 2009 —  «Исаак Шварц. Песни из кинофильмов»
 2009 —  «Эдуард Хиль. Золотая коллекция ретро»
 2009 —  «Имена на все времена. Любимые романсы»
 2009 —  «Имена на все времена. Застольные песни»
 2010 — «Андрей Петров. Музыка любимого кино»
 2010 — «Песни на стихи Владимира Харитонова»
 2010 — «Сделано в СССР 7»
 2010 — «Хиты 1960-1980-х. А нам всё равно»
 2011 — «Звёзды ленинградской эстрады»
 2011 — «Любимцы публики»
 2013 — «Имена на все времена. Золотые хиты»

Фильмография

Актёрские работы 
 —

Вокал 
 1974 — «Любовь земная» — исполняет песню «Го́рька ягода»
 1976 — «Эти непослушные сыновья» — исполняет песню «Всегда и снова»
 1977 — «Вооружён и очень опасен» — исполняет песни «Не грусти, забудь за дверью грусть...», «Расскажи, дорогой, что случилось с тобой...» и «Запоминайте: приметы – это суета...» (все три песни написаны композитором Георгием Фиртичем на стихи Владимира Высоцкого)
 1977 — «По семейным обстоятельствам» — исполняет песню «Спасибо вам, люди!» 1980 — «Что там, за поворотом?» — исполняет песню «Голос Родины» 1986 — «Люби меня, как я тебя» — дублирует вокальные партии актрисы Марины Фединой Участие в документальных фильмах 
 1972 — «Песня о добром человеке»
 1992 — «Жил-был артист»
 1997 — «Воспоминание»
 2008 — «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца»
 2008 — «Золушка союзного значения. Людмила Сенчина»
 2009 — «Возвращение. Эдуард Хиль»
 2010 — «Мистическая гибель звёзд»
 2014 — «Георгий Фиртич. Музыка без правил»
 2014 — «Эдуард Хиль. Обнимая небо»
 2015 — «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?»
 2015 — «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, хоть проверьте…»

 Награды 
 1973 — лауреат IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады.
 1974 — приз «Золотая лира» на Международном конкурсе эстрадной песни «Братиславская лира» в Братиславе (Чехословакия).
 1975 — приз фоторепортёров на XV Международном фестивале песни в Сопоте (Польская Народная Республика).
 1979 — почётное звание «Заслуженная артистка РСФСР» — за заслуги в области советского музыкального искусства.
 2002 — почётное звание «Народная артистка Российской Федерации» — за большие заслуги в области искусства.
 2003 — почётное звание «Заслуженная артистка Украины» — за весомый личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией в социально-экономической и гуманитарной сферах.
 2006 — почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга — за выдающийся вклад в культурное развитие Санкт-Петербурга, высокий профессионализм и многолетнюю творческую деятельность.
 2015 — почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

 Литература 
 

 Примечания 

 Ссылки 

 Официальный сайт Людмилы Сенчиной. // ludmilasenchina.ru
 Биография Людмилы Сенчиной на ludmilasenchina.ru
 
 Видеоканал Людмилы Сенчиной на YouTube
 
 Людмила Сенчина отмечает юбилей (видео) // gazeta.spb.ru, 14 января 2008
 АУДИО. «Всесоюзное радио». Радиопередача «В рабочий полдень» (Людмила Сенчина, ведущая — Е. Труханова, запись от 20 мая 1985 года). Интернет-радиостанция «Аудиопедия» // control.audiopedia.su
 10 песен, по которым будут помнить Людмилу Сенчину. — Сегодня народная артистка России умерла в Петербурге // «Росбалт», 25 января 2018 
 Олег Усков''. ВИДЕО. Роли и песни Людмилы Сенчиной. «Российская газета» (специальный проект «Кинократия»), 25 января 2018 
 Секс-символ и Золушка советской эстрады // Газета.Ru, дек 2020
 д/ф «Золушка союзного значения. Людмила Сенчина»  (2008 год,  Сетевое издание «Государственный интернет-канал „Россия“», производство — «ВГТРК», режиссёр — Мария Колоколова, 00:45:58)
   (2015 год, производство ООО «Музфильм», режиссёр Ираида Максимова, 00:52:19)
 АУДИО. Людмила Сенчина. Популярные треки, альбомы на «Яндекс.Музыка»

Сопрано
Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова
Персоналии:Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Исполнители русских народных песен
Исполнители романсов
Умершие от рака поджелудочной железы
Похороненные на Смоленском православном кладбище